Heremiet (monnik)
Heremiet (vlinder)
Heremietkreeft
Heremiet (tarot)